Anežka Habsburská (1315, Vídeň - 2. února 1392, Svídnice) byla slezská kněžna.

Anežka byla dcerou rakouského vévody Leopolda a Kateřiny, dcery savojského hraběte Amadea V. a Marie Brabantské. Leopold Habsburský zemřel již roku 1326 a zanechal po sobě pouze dvě dcery Anežku a Kateřinu.

Anežka byla provdána v roce 1339 za knížete Bolka II. Malého z Fürstenbergu. Ovdověla v roce 1368, manželství bylo pravděpodobně bezdětné. Podle závěti svého muže se stala správkyní svídnicko-javorského knížectví. Zemřela v roce 1392 ve Svídnici a byla pohřbena ve zdejším kostele minoritů.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Svídnické kněžny
Javorské kněžny
Lvovské kněžny
Břežské kněžny
Seveřské kněžny
Hlohovské kněžny
Stínavské kněžny
Narození ve Vídni
Úmrtí v Dolnoslezském vojvodství
Pohřbení v Polsku
Narození ve 14. století
Úmrtí 2. února
Úmrtí v roce 1392
Ženy
Habsburkové v 14. století